La rancune est une émotion, parfois forte et vive, ressentie à l'égard d'un ou plusieurs individus pour une ou plusieurs raisons particulières.

Titres 

 La Rancune est un film américano-germano-italo-français réalisé par Bernhard Wicki et sorti en 1964.
 Sans rancune et sans regret est un album français de la chanteuse israélienne Rika Zaraï paru en 1985 en France
 Le père Noël est sans rancune est un court-métrage d'animation français diffusé en 2001.
 Sans rancune ! est un film franco-belge écrit et réalisé par Yves Hanchar, sorti en 2009.

Toponyme 

 La Dent de la Rancune est un dyke qui se dresse dans la réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour et qui culmine à 1 493 mètres d'altitude.

Voir aussi